Sucha Góra může být:

 Sucha Góra – hora v polské části Krkonoš
 Sucha Góra (Bytom) – část města a okresu Bytom, Polsko
 Sucha Góra (Garb Tarnogórski) – kopec 352 m n. m., Wyżyna Śląska (Slezská vysočina) ve Slezském vojvodství, Polsko
 Sucha Góra (gmina Suchowola) – vesnice, gmina Suchowola, Podleské vojvodství, Polsko
 aj.